Tratado de Berlín puede referirse a alguno de los siguientes acuerdos firmados en la ciudad alemana de Berlín:

Tratado de Berlín de 1742, por el que María Teresa I de Austria cedió gran parte de Silesia a Prusia en el marco de la primera guerra de Silesia.
 Tratado de Berlín de 1878, por el que se reorganizó el territorio de los Balcanes tras la guerra ruso-turca.

Véase también 
Conferencia de Berlín, celebrada en 1884-85 para resolver el Reparto de África entre las potencias coloniales.
Conferencia de Potsdam, 1945, celebrada a las afueras de Berlín, que concluyó el reparto de Europa entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial.
Declaración de Berlín, publicada por el Consejo Europeo en 2007.